«Ле́нин» — российский, советский ледокольный пароход, внесший значительный вклад в освоение Арктики и Северного морского пути.

История судна 

Построен в Ньюкасле, Великобритания. Представителем заказчика, наблюдавшим за ходом постройки ледокола, был корабельный инженер Евгений Замятин, впоследствии известный писатель.

Ледокол спущен на воду в 1917 году под названием «Святой Александр Невский», в честь князя Александра Ярославича Невского (1221—1263).

Конфискован в порту после Октябрьской революции в 1917 году, взят в британскую службу как HMS Alexander. Передан Белой армии в 1919 году. Выкуплен правительством РСФСР и переименован в «Ленин».

Участвовал в полярной экспедиции Отто Свердрупа 1921 года.

В 1937 году вместе с караваном из пяти судов затёрт льдами, зимовал во льдах в Море Лаптевых. Выведен ледоколом «Красин» в августе 1938 года.

Во время Великой Отечественной войны обеспечивал проводку конвоев в Арктике, за что был награждён орденом Ленина. В 1957 году передан Черноморскому морскому пароходству.

После принятия в эксплуатацию одноименного атомного ледокола в 1960 году был переименован во «Владимир Ильич».

 Почта СССР в 1976 году выпустила почтовую марку с изображением ледокола «Владимир Ильич».

Капитаны 
 1922—1926 Николаев, Михаил Васильевич
 1926—19?? Эгги, Карл Павлович
 193?—19?? Койвунен, Андрей Иванович
 1941—1941 Николаев, Николай Михайлович
 1941—1943 Хромцов, Николай Иванович
 1943—19?? Пустошный,Федор Матвеевич
 1943—1945 Койвунен, Андрей Иванович
 1950—19?? Федосеев, Федор Иванович
 1955—195? Чубаков, Кирилл Николаевич
 195?—19?? Милевский, Г. И.
 19??—19?? Оводовский, Александр Михайлович

См. также 

Ленин (атомный ледокол)

Примечания

Литература 
 Бережной С. Династии имён // Морской сборник. — 2001. — № 3. — С. 79—82.

Ссылки 
 Был на Чёрном море ледокол «Ленин»

Ледоколы СССР
Пароходы Российской империи
Пароходы СССР
Объекты, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1917 году в Великобритании
Суда по алфавиту